Barrio del Río kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barrio del Río, delstaten Mexiko, ort, Huixquilucan, 
 Barrio del Río, Oaxaca, ort, Santo Domingo de Morelos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar